Festa (também conhecido como Xuxa Festa) é o vigésimo nono álbum de estúdio e o vigésimo segundo em português da cantora e apresentadora brasileira Xuxa, lançado no dia 9 de dezembro de 2005. O sexto "álbum visual" da coleção Só para Baixinhos, foi produzido por Luiz Claudio Moreira, Mônica Muniz e o disc jockey carioca DJ Marlboro.

Teve como sonoridade principal o dance-pop, englobando uma variedade de gêneros, incluindo teen pop, electro, rock, axé, além de interpolações do funk melody no remix do DJ Marlboro na canção "Dança da Xuxa".

O álbum é também uma compilação contendo regravações dos seus maiores sucessos, em comemoração aos seus 20 anos de carreira musical, contém a participação da cantora Ivete Sangalo na regravação de "Festa" e da Sasha Meneghel (filha da Xuxa) em "Lua de Cristal". A música "Parabéns da Xuxa" foi lançada apenas no CD, "Bombando Brinque" e "Tá Bom" está incluída no CD como faixa integral (no DVD, são executados apenas trechos da mesma, nas passagens entre as canções).

Em 2006 Festa foi nomeado para o Latin Grammy Award for Best Latin Children's Album / Melhor Álbum Latino Infantil no 7º Grammy, mas perdeu para o projeto Adriana Partimpim - O Show, da cantora brasileira Adriana Calcanhotto.

Lançamento e recepção 
Xuxa só para Baixinhos 6 - Festa foi lançado em 9 de dezembro de 2005, em CD + VHS, juntos ou separados e também em Blu-ray e também foi lançado um bootleg em K7 do álbum, foi o último álbum da coleção "Só Para Baixinhos" a ser lançado no formato VHS. Vendeu mais de 1.000.000 cópias em DVD, rendendo disco de diamante. Este álbum alcançou a 7ª posição entre os CDs mais vendidos do ano, e o 3º lugar entre os DVDs.

A versão em espanhol do Xuxa Festa, o "Xuxa Fiesta", nunca foi lançado e, definitivamente, teve seu lançamento cancelado em 2018. Xuxa cantou as versões em espanhol de "Ilariê" (Ilarié), "Doce Mel" (Dulce Miel), no programa de Susana Giménez em 2011; e "Tindolelê" (Chindolele) na festa de 25 anos da emissora argentina Telefé em 2015.

Divulgação

Turnê 
Xuxa Festa foi a décima quarta turnê da apresentadora e cantora Xuxa Meneghel, a turnê tem base o álbum "Só Para Baixinhos 6: Xuxa Festa". A turnê teve inicio no dia 21 de outubro de 2006 no show de lançamento no Rio de Janeiro, A turnê passou pelas cidades de Brasília, São Paulo e Angola (sendo a única turnê de XSPB a ter um show internacional, sendo que esse show foi transmitido ao vivo). Foi lançado em 2008 o registro oficial da turnê, sendo a terceira turnê de Xuxa a ter um registro.

Lista de faixas

Créditos
Direção Geral: Xuxa Meneghel
Produzido por: Luiz Claudio Moreira e Mônica Muniz
Direção Artística: Gringo Cardia
Direção de Animação: Marcos Magalhães
Assistente de Direção: Ana Paula Guimarães (Catu)
Direção de Produção: Junior Porto
Direção Musical: Ary Sperling
Coordenação Musical: Vanessa Alves
Direção de DVD: Brent Hieatt
Projeto Gráfico: Felipe Gois

Vendas e Certificações 

Álbuns de 2005
Álbuns de vídeo de 2005
Álbuns de Xuxa
Álbuns de vídeo de Xuxa
Álbuns de música infantil